«Індустріальна» — залізнична станція в Харкові
 «Індустріальна» — станція швидкісного трамвая в Києві
 «Індустріальна» — станція Криворізького метрополітену
 «Індустріальна» — станція Харківського метрополітену